Osoby o nazwisku Berthier:
 Jacques Berthier − francuski kompozytor 
 Jan Berthier – ksiądz katolicki
 Laetitia Berthier – burundyjska lekkoatletka, tyczkarka
 Louis-Alexandre Berthier − książę Neuchâtel i Wagram, diuk Valengin, marszałek Francji
 Pierre Berthier – francuski mineralog i geolog

Inne:
 (15905) Berthier – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Karabin Berthier Mle1907 − francuski karabin powtarzalny kalibru 8 mm, produkowany na początku XX wieku
 Karabin maszynowy Vickers-Berthier – brytyjski ręczny karabin maszynowy opracowany przed I wojną światową